

Села:
 Добрянське — Закарпатська область, Тячівський район
 Добрянське — Сумська область, Великописарівський район

Див. також 
 Добрянка
 Добрянський